Jean-François Narbonne est un toxicologue et Professeur de Toxicologie français, né en 1946 à Toulouse (Haute-Garonne).

Docteur en Nutrition et Docteur en Toxicologie. Professeur de Toxicologie à l'Université de Bordeaux, Jean-François Narbonne a travaillé sur les mécanismes toxiques (génotoxicité, perturbateurs endocriniennes...) de plusieurs substances (PCBs, HAPs, pesticides...) et sur les mécanismes de protection de certains nutriments (Vitamines, fibres, OPCs...).
Il a été un des pionniers dans la mise au point de biomarqueurs d'exposition et d'effets toxiques. Il a été à partir de 1988 expert auprès des agences sanitaires nationales (CSHPF, ANSES...) et internationales (Conseil de l'Europe, EFSA, Programme des Nations Unies pour l'environnement, CIRC...). Il est l'auteur de nombreuses publications et communications académiques, ainsi que de deux livres grand public (Toxiques Affaires et Sang pour Sang Toxique).

Biographie 
Après l’obtention d’une Maitrise de Physiologie / Biochimie en 1969, puis d’un DEA de Nutrition en 1970 à l’Université de Toulouse III, Jean-François Narbonne réalise deux thèses : une première de Nutrition en 1972 à l’Université de Toulouse III, et la seconde en 1979 de Toxicologie à l’Université de Bordeaux.

Jean-François Narbonne est, entre 1973 et 2012, Professeur de Toxicologie à l’Université de Bordeaux, à l’Institut des Sciences et Techniques des Aliments (1986 - 2012), et au LMD Chimie-Biologie-environnement (2003-2012). En 1995, il fonde avec le Pr Hubert Seillan le Mastère Environnement et Risques Industriels à l’ENSCBP (aujourd’hui ENSMAC, École nationale supérieure de matériaux, d'agroalimentaire et de chimie).

Entre 1981 et 2012, il est directeur à l’Université de Bordeaux du Laboratoire de Toxicologie Alimentaire, puis du Laboratoire de Toxicologie Biochimique, et du groupe de recherche Toxicologie de l’Environnement (CNRS LPTC 5472, ISM 5255 and EPOC 5805).

De 1984 à 2005 Il a effectué plusieurs périodes de recherche : à l'Institut de Toxicologie de Mayence (Allemagne), l’Université du Kentucky (USA), l’Institut de Santé publique de Tokyo (Japon) et l’Université de Sciences et Technologie de Hong-Kong (Chine).

Professeur Associé à des universités internationales (Faculté des Sciences d’Agadir entre 1995 et 2013, Sorbonne Université Abou Dhabi entre 2012 et 2015, et depuis 2008 Université de Médecine et de Pharmacie Saint Joseph de Beyrouth), Jean-François Narbonne est depuis 2012 Professeur honoraire.

Activités publiques 
Chargé de Missions au Ministère de la Recherche (1988-1991), initiateur du programme Aliment 2000 et du Réseau National de Toxicologie Alimentaire et Nutritionnelle, Jean-François Narbonne a été expert auprès des agences sanitaires nationales (CSHPF, AFSSA puis ANSES de 1988 à 2015) et internationales (Conseil de l’Europe, EFSA, Programme des Nations unies pour l’environnement, CIRC…) ; membre du Conseil Scientifique de l’AFSSET ; et Président de la commission 2 du COCT au Ministère du Travail entre 2009 et 2013.

Activités associatives 
Jean-François Narbonne s’investit aussi dans plusieurs associations bénévoles.
Il est membre et enseignant au sein de l’Association Toxicologie-Chimie (ATC) fondée par le Dr. André Picot destinée à la promotion de la formation et de l’expertise en Toxicologie. Il est président du Comité scientifique de l’association Pro Anima qui soutient le développement des méthodes non animales dans la recherche et la réglementation (Prix Descroix-Vernier EthicScience).
Au niveau international, il est membre de la Fondation France-Maroc Paix et Développement.

Expert auprès de tribunaux 
Rapports d’expertises effectués dans le cadre judiciaire, en particulier, pour les affaires portant sur les pesticides (Gaucho, Fipronil, Lasso, Chlordécone), les dioxines et PCBs (UIOM Gilly, Maincy, Maissemy), les métaux lourds (Cuivre affaire Singer), les solvants (Corning), les médicaments (Négroiu, Grard).

Domaine de recherches et publications 
Ses recherches comprennent les domaines de la toxicologie alimentaire et environnementale des contaminants organiques traces, hydrocarbures aromatiques, PCBs, dioxines, pesticides, développement de marqueurs biochimiques d’exposition et d’effets, génotoxicité, stress oxydant, perturbations endocriniennes.

Auteur de plus de 250 publications scientifiques et de 220 communications à des congrès, Jean-François Narbonne est également auteur de nombreux rapports et ouvrages scientifiques réalisés dans le cadre de ses activités publiques.
Il est également co-auteur avec Noël Mamère du livre « Toxiques Affaires » paru en 2001 aux éditions Ramsay, et de « Sang pour sang toxique » aux éditions Thierry Souccar en 2010.

Résumé des travaux 
La contamination des chaînes trophiques à partir de réservoirs de pollutions historiques ou de pollutions actuelles peut atteindre l’Homme par ses aliments. Des méthodes modernes de biosurveillance ont été développées pour les suivis des contaminations et de leur impact. Il s’agit en particulier des biomarqueurs dont Jean-François Narbonne a été l’un des pionniers de l’application à l’impact des substances chimiques sur les milieux aquatiques en Europe (programmes BioMar).

Ces techniques sont aujourd’hui complétées par des bio-essais issus de la biologie moléculaire (gènes reporters). Ces outils de biosurveillance, basés sur la connaissance des mécanismes d’action moléculaires des toxiques et validés en mésocosme dynamique (rivières pilotes), permettent de faire des cartographies d’impacts environnementaux et de mieux évaluer les risques pour l’environnement.

Les bio-essais se révèlent aussi particulièrement adéquats dans les évaluations des dangers et des risques chimiques dans les protocoles d’évaluation (règlement européen REACH) et de surveillance (matrices alimentaires). Ils constituent également des outils pour évaluer les mécanismes de protection de certains nutriments (Vitamines, fibres, OPCs…).

Sur le plan de la biosurveillance humaine, Jean-François Narbonne a été associé aux études de bio-monitoring effectuées par l’InVS et aux évaluations de l’exposition des populations françaises aux polluants persistants (PCB et dioxines) et aux études d’exposition alimentaire EAT2  et EATi  de l’ANSES.

Dans le cadre de la faculté de médecine et de pharmacie de l’USJ de Beyrouth, Jean-François Narbonne a initié une équipe Nutrition/Toxicologie qui réalise des études de bio-monitoring sur des populations libanaises recherchant en particulier les liens entre charge corporelle en polluants persistants et syndrome métabolique. Les résultats de la première étude de cette nature au Moyen Orient ont été rapportés à partir de 2016 et ont donné lieu à plusieurs publications internationales.

Interventions médiatiques 
Vu l’intérêt croissant de la société pour les relations santé – environnement, Jean-François Narbonne a été sollicité pour des interventions dans les médias, que ce soit à la radio (CO2 mon amour), à la télévision (C dans l’air, Le Magazine de la santé, Télématin…), dans la presse écrite (chroniques de la revue Préventique) ou électronique (Huffington-post, Atlantico…).

Centres d'intérêts annexes 
Jean-François Narbonne a été musicien d’orchestre comme guitariste chanteur dans les années 60 et 70 et pilote de voitures de compétition (finaliste des volants Motul/Nogaro et Total/Albi, puis championnat de France de Formule Bleue 71-73).
Il est moniteur 2° degré de plongée subaquatique FFESSM n°171, Scaphandrier Classe I mention B. Il a participé à des missions océanographiques avec l’équipe Cousteau (Winnaretta Singer), puis avec l’IFREMER (Roselys 2, L’Europe, Suroît missions Cyana).
Pratiquant le VTT (Rallyes Raids Tunisie), il est aussi historien amateur (1ère et 2nde guerres mondiales).

Ouvrages publiés 
PCB, Environnement et Santé. Amiard JC, Meunier T et Babut M (Co-Auteur) (2016)

Sang pour sang Toxique. Ed T. Souccar (2010)

Dictionnaire des Risques. Armand Colin (Co-Auteur) (2007)

Toxiques Affaires, de la dioxine à la vache folle, Noël Mamère et Jean François Narbonne, Editions Ramsay (2001)

Expertise collective de l’INSERM (contribution)

Dioxines dans l’environnement : Quels risques pour la santé ? (2000)
Editions Lavoisier Tec & Doc. (contribution)

Utilisation de biomarqueurs pour la surveillance de la qualité de l’environnement. (1998)

Edition Lavoisier Tec & Doc (contribution)

Les mycotoxines dans l’alimentation : évaluation et gestion du risque. (1999)

Editions Lavoisier Tec & Doc (contribution)

Plomb, Cadmium et Mercure dans l’alimentation : évaluation et gestion du risque.- (1996)

Notes et références 
Quels toxiques dans notre assiette? avec Martin Hirsch, conseiller d’Etat, ancien directeur général de l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments (Afssa ) 

Médecin français du XXIe siècle
Toxicologue français
Naissance à Toulouse
Naissance en 1946